Příjmení Chrobok nese více různých osobností:

 Kateřina Chroboková (* 1977) – česká varhanice a cembalistka
 Naděžda Chroboková (* 1957) – česká divadelní a filmová herečka
 Radmila Chroboková (* 1976) – česká krasobruslařka